Закон Джонса () или Акт Джонса () — название ряда законопроектов США.

 Закон Джонса (Филиппины) — закон 1916 года о государственном устройстве Филиппин.
  или  — закон 1917 года о государственном устройстве Пуэрто-Рико и гражданстве пуэрториканцев.
  или Акт о морской торговле — закон об управлении правами моряков на компенсацию за работу и об использовании иностранных кораблей при внутренней торговле.
  или Акт об усилении наказаний — закон, ужесточающий наказания за нарушение Сухого закона в США.